Happy Family

 Happy Family — японская прог-рок-группа
 The Happy Family — шотландская пост-панк-группа начала 1980-х
 Happy Family — песня группы King Crimson с альбома «Lizard» (1970)